Maria Teresia av Österrike kan syfta på:

* Maria Teresia av Österrike (1684–1696)
 Maria Teresia av Österrike (1717–1780)
 Maria Teresia av Österrike (1762–1770)
 Maria Teresia av Österrike (1767–1827)
 Maria Teresia av Österrike (1801–1855)
 Maria Teresia av Österrike (1816–1867)
 Maria Teresia av Österrike (1845–1927)
 Maria Teresia av Österrike (1862–1933)

Se även 

 Maria Teresia av Österrike-Este
 Maria Teresia (olika betydelser)